Такахо има више значења:
 Такахо (округ Сафок, Њујорк)
 Такахо (округ Вестчестер, Њујорк)